Краснокаменск е град в Забайкалски край, Русия и административен център на Краснокаменски район. Разположен е в подножието на Аргунския хребет, близо до границата с Китай, на около 380 km югоизточно от Чита. Към 2016 г. има население от 53 242 души.

История 
Основан е през 1967 г. във връзка с разработването на урановото находище, намерено в района през 1963 г. Получава статут на град през 1969 г.

От октомври 2005 г. до декември 2006 г. Михаил Ходорковски е осъден на затвор в Краснокаменск за укриване на данъци и измама.

Население

Климат 
Климатът в Краснокаменск е умереноконтинентален, граничещ със субарктичен. Средната годишна температура е -2,2 °C, а средното количество годишни валежи е около 340 mm.

Икономика 

Тук се намира най-голямата уранова мина в Русия, произвеждаща близо 90% от руския уран. Освен уран се добиват въглища, зеолити и молибден. Има химически комбинат и ремонтно-механичен завод. Селското стопанство също е развито.

Транспорт 
Градът разполага с жп гара. До 1995 г. функционира и летище, което до 2018 г. се очаква да бъде реконструирано и отворено отново. Все пак, през август 2013 г. са започнати граждански полети по маршрута Краснокаменск – Чита.

Екология 
Краснокаменск страда от радиоактивно замърсяване, вследствие уранодобивната си дейност. Според проучвания в града има стотици замърсени жилищни сгради, с радиационен фон до 20 пъти над нормата.

Побратимени градове 
  Манжули, Китай

Източници 

Градове в Забайкалски край